Gminy w USA:
 Lower Creek (ang. Lower Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Burke
 Lower Creek (ang. Lower Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Caldwell